Termin Mtaa ima više značenja.

 (Metil-Co(III) metanol-specifični korinoid protein):koenzim M metiltransferaza, enzim
 Mtaa (naselje)